Gebangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gebangsari, Banyumas, by, 
 Gebangsari, Kebumen, by, 
 Gebangsari, Semarang, by, 
 Gebangsari, Mojokerto, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar